Dawydow bzw. Davydov ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sergejewitsch Dawydow (1912–1993), ukrainischer Physiker
 Alexei Pawlowitsch Dawydow (1826–1904), russischer Marineoffizier und Erfinder

 Grigori Fjodorowitsch Tscheljadin-Dawydow (?–1521), russischer Wojewode
 Ilja Walerjewitsch Dawydow (* 1989), russischer Eishockeyspieler
 Iwan Iwanowitsch Dawydow (1794–1863), russischer Philologe und Philosoph
 Jewgeni Witaljewitsch Dawydow (* 1967), russischer Eishockeyspieler
 Konstantin Nikolajewitsch Dawydow (1877–1960), russischer Biologe
 Michail Iwanowitsch Dawydow (* 1947), russischer Mediziner
 Oleg Anatoljewitsch Dawydow (* 1971), russischer Eishockeyspieler
 Sergei Dmitrijewitsch Dawydow (* 1979), russischer Eiskunstläufer, startet seit 2000 für Weißrussland
 Sergei Sergejewitsch Dawydow (* 1985), russischer Fußballspieler
 Stepan Iwanowitsch Dawydow (1777–1825), russischer Komponist
 Wadim Alexandrowitsch Dawydow (* 1966), russische Autor und Publizist
 Wassili Wassiljewitsch Dawydow (1930–1998), russischer Pädagogischer Psychologe
 Witali Semjonowitsch Dawydow (* 1939), russischer Eishockeyspieler
 Wjatscheslaw Pawlowitsch Dawydow (* 1950), russischer Künstler
 Wladlen Semjonowitsch Dawydow (1924–2012), sowjetisch-russischer Schauspieler
 Zosimus Dawydow (1963–2010), russischer Bischof

Davydov steht weiter für:
 (3126) Davydov, nach Denis Wassiljewitsch Dawydow benannter Asteroid

Siehe auch:
 Kap Dawydow
 Davidoff
 Davidov
 Dawydowa
 Dawidów